East Main Street Residential Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Main Street Residential Historic District (Lumpkin, Georgia), NRHP-ID 82002469
 East Main Street Residential Historic District (Miles City, Montana), NRHP-ID 89002171
 East Main Street Residential Historic District (Cuero, Texas), NRHP-ID 88001998